Die 16. U-16-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 2014 in Thailand ausgetragen. Das Turnier begann am 6. September und endete am 20. September. Sieger wurde Nordkorea durch einen 2:1-Sieg gegen Südkorea. Die beiden Finalisten qualifizierten sich mit den beiden unterlegenen Halbfinalisten Australien und Syrien für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2015.

Qualifikation 

Die gemeldeten Nationen ermittelten in zehn Gruppen die 15 Teilnehmer neben Gastgeber Thailand:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Gastgeber)
  (Titelverteidiger)

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in vier Vierergruppen jeweils eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Endrunde 
Die Endrunde wurde vom 6. bis 20. September 2014 ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalspiele

Ergebnis 
Die Finalisten Nordkorea und Südkorea sowie die beiden unterlegenen Halbfinalisten Syrien und Australien qualifizierten sich für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2015.

Weblinks 
 Asian U-16 Championship 2014 auf rsssf.com (englisch)

2014
Fußballveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Thailand
Fußball (Thailand)